Moviment o tir parabòlic, aquell que descriu una paràbola
 Vol parabòlic, tècnica de vol emprada per simular l'efecte d'ingravidesa